Laura Martínez puede referirse a:

 Laura Martínez de Carvajal (1869-1941), médico cubana.
 Laura Harring (1964-), actriz mexicana de cine estadounidense.
 Laura Martínez (presentadora) (1964-), presentadora de televisión uruguaya.
 Laura Martínez Aguado (1972-2016), periodista española.
 Laura Martínez Pass de Cresto (1948-2020), política argentina.
 Laura Martínez Ruiz (1984-), ex gimnasta artística española.
 Laura Martínez González (1999-), jugadora profesional de fútbol.